Гогель:

 Гогель — дворянский род.
 
 
 Гогель, Николай Валерианович (1836—1870) — российский военный и публицист, подполковник.
 Гогель, Фёдор Григорьевич (1775—1827) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант.